

Денисовська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Денисовська — присілок, Тарногський район, Вологодська область